QNX är en treställig förkortning som har flera betydelser:

En trafikteknisk förkortning vid telegrafitrafik, se Q-förkortningar 
Ett operativsystem för datorer, se QNX (operativsystem)